Rice County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Rice County (Kansas)
 Rice County (Minnesota)